Mistrzostwa Świata juniorów w Snowboardzie 2011 – piętnaste mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie. Odbyły się w dniach 29 marca-3 kwietnia 2011 r. we włoskim ośrodku narciarskim Valmalenco.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

2011 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie
2011 we Włoszech